Леони́д Ко́лосов:
 Колосов, Леонид Викторович (1938—2000) — советский и украинский учёный.
 Колосов, Леонид Павлович (1890—1951) — русский офицер, герой Первой мировой войны.
 Колосов, Леонид Сергеевич (1926—2008) — советский разведчик, журналист.